Weihnachtsfrieden steht für:
 den spontanen Waffenstillstand zu Weihnachten an der Westfront 1914, siehe Weihnachtsfrieden (Erster Weltkrieg)
 einen alljährlich offiziell proklamierten Zustand, der für den Heiligen Abend und die Weihnachtstage gilt, siehe Weihnachtsfrieden (Skandinavien)
 eine zeitlich befristete Aktion im öffentlichen Dienst, siehe Weihnachtsfrieden (Öffentlicher Dienst)
 das Ende des Polizeieinsatzes bei der Besetzung der Hainburger Au 1984